Termenul „Gunnison” se poate referi la:

John Williams Gunnison (1812-1853), explorator american, al cărui nume îl poartă mai multe denumiri geografice

Denumiri geografice
Gunnison, Colorado, oraș în SUA
Gunnison, Mississippi, orășel în SUA
Gunnison, Utah, oraș în SUA
Gunnison River, râu în SUA